Ростисла́в Гле́бович: Ростислав Глебович (князь минский)
 Ростислав (князь степаньский)
 Ростислав Глебович (ум. после 1144) — князь Курский.